Кызыл-Юлдуз (с  — Красная Звезда) — название населенных пунктов в России.

 Кызыл-Юлдуз — деревня в Благоварском районе Башкортостана.
 Кызыл-Юлдуз — деревня в Илишевском районе Башкортостана.
 Кызыл-Юлдуз — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Кызыл-Юлдуз — деревня в Чекмагушевском районе Башкортостана.

См. также